Cot se poate referi la:

 Anatomie umană
 Cot - parte din corpul uman
 Cot - unitate de măsură arhaică
 Localități în Republica Moldova
 Cot - Sat din cadrul comunei Cuhnești din raionul Glodeni
 Cot - Sat din cadrul comunei Climăuții de Jos din raionul Șoldănești

Vezi și 
 Cot (DEX)
 Cotu (dezambiguizare)

Localități omonime din Republica Moldova